El término Angara puede referirse a:

 Angara, río ruso, el único cuyas aguas proceden del Lago Baikal.
 Angara, cohete espacial ruso.